La metropolia greco-ortodossa di Buenos Aires e Sudamerica (: Arquidiócesis ortodoxa griega de Buenos Aires y Sudamérica; : Ιερά Μητρόπολης Μπουένος Άϊρες και Νοτίου Αμερικής) è un territorio ecclesiastico con sede centrale situata nella città di Buenos Aires, Argentina. La arcidiocesi è una giurisdizione canonica del patriarcato ecumenico di Costantinopoli. Come diocesi fu fondata nel 1979 e il rito liturgico utilizzato è il bizantino. Dal 2001 è guidata dall'arcivescovo Tarasios Antonopoulos. Il suo titolare porta il titolo completo di arcivescovo metropolita d'Buenos Aires ed esarca per l'America meridionale.

Cronotassi dei metropoliti 
Gennadios (1979-2001)
Tarasios Antonopoulos (dal 2001)

Note

Voci correlate 
 Patriarcato ecumenico di Costantinopoli

Collegamenti esterni 
 Sito ufficiale (in greco)

Patriarcato ecumenico di Costantinopoli
Buenos Aires